Oesterlen ist der Familienname folgender Personen:

 August Oesterlen (1819–1893), deutscher Rechtsanwalt und Politiker
 Dieter Oesterlen (1911–1994), deutscher Architekt und Hochschullehrer

 Fritz Oesterlen (1874–1953), deutscher Ingenieur
 Natalie von Rümelin-Oesterlen (1853–1912), deutsche Frauenrechtlerin, Schriftstellerin und Übersetzerin 

Siehe auch:
 Österlen, eine Region in Schweden
 Oesterlein